ZAC steht für:
 Zeitschrift für Antikes Christentum
 Zentrale Ansprechstellen Cybercrime der Polizeien und Staatsanwaltschaften in vielen Bundesländern
 York Landing Airport (IATA-Code), Flugplatz in York Landing, York Factory First Nation, Manitoba, Kanada
 Zone d'aménagement concerté, steht in Frankreich für ein Stadtgebiet, das neu gestaltet wird.
 Zone d'activité commerciale, in Frankreich Industriegebiet

Zac ist ein Vor- bzw. Rufname:
 siehe Zacharias #Rufname Zac

zac steht für:
 Ocotlán-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung